Атлет,  или ATHLETE — может означать:
 Атлет — спортсмен.

Транспорт 
 Атлет — бронированная ремонтно-эвакуационная машина на шасси танка БМ «Оплот».
 Атлет — российский армейский бронеавтомобиль.
 ATHLETE (от ) — лунный марсоход в разработке НАСА.

Музыка 
 Athlete (группа) — британская инди-рок-группа.
  — дебютный мини-альбом рок-группы Athlete, выпущенный в Великобритании 4 марта 2002 года.

Фильмы 
  — короткометражный анимационный фильм 1932 года, часть серии Pooch the Pup.
  — фильм 2009 года, рассказывающий о жизни эфиопского марафонца Абебе Бикилы.
  — спортивный документальный фильм, выпущенный на DVD и видео по запросу 9 марта 2010 года отредактированный и продюсированный режиссёром Дейвом Лэмом, который исследует популярность спортивных состязаний на выносливость четырёх человек — выжившего от рака, слепого пожилого гражданина и сестёр-близнецов; они соревнуются в марафонах и триатлонах.

См. также 
  — немецкий немой фильм 1925 года, снятый Фредериком Зельником в главных ролях: Аста Нильсен, Грегори Чмара и Арнольд Корфф.
  — телевизионная программа, транслируется на каналах Fox Sports Net по всей территории США.
  — некоммерческая ЛГБТК-группа по защите спорта в США, сосредоточены на том, чтобы сделать спортивные сообщества более открытыми и менее дискриминационными, и помогают спортсменам отстаивать равенство ЛГБТ.
  — род мотыльков в семье Saturniidae, впервые описанный Каршем в 1896 году.

 Атлетас
 Атлетас-Инкарас (футбольный клуб, Каунас)
 ЛСУ-Атлетас

Примечания